Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Patrik Kühnen e Tore Meinecke erano i detentori del titolo , ma hanno partecipato con partner differenti, Kühnen con Udo Riglewski e Meinecke con Ricki Osterthun.

Kühnen e Riglewski hanno perso nel 1º turno contro Darren Cahill e Laurie Warder.

Meinecke e Osterthun hanno perso nei quarti contro Jan Gunnarsson e Magnus Gustafsson.

Miloslav Mečíř e Milan Šrejber hanno battuto in finale 7–6, 6–0 Gunnarsson e Gustafsson.

Teste di serie
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (primo turno)
 Darren Cahill /  Laurie Warder (semifinali)
 Wally Masur /  Tom Nijssen (primo turno)
 Martin Davis /  Tobias Svantesson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1989